M192 peut faire référence à :
 M192 Lightweight Ground Mount, un trépied de mitrailleuse américain ;
 Minardi M192, une formule 1 de l’écurie Scuderia Minardi.